Casa Corrino puede referirse a:

 Tercer y último libro de la trilogía empezada por el libro Casa Atreides y continuada por Casa Harkonnen. Escrita por Brian Herbert, el hijo de Frank Herbert, y Kevin J. Anderson.
 La Casa Imperial Corrino